Battles kan staan voor:
Battles, Amerikaanse rockband.
MC-Battles, Twee MC's die elkaar verbaal door middel van rap proberen af te maken.